Germigny (Marne), municipi francès al departament del Marne (regió de Xampanya-Ardenes)
 Germigny (Yonne), municipi francès al departament del Yonne (regió de Borgonya)
 Germigny-des-Prés, municipi francès al departament del Loiret (regió de Centre – Val de Loira)
 Germigny-l'Évêque, municipi francès al departament de Sena i Marne (regió de Illa de França)
 Germigny-l'Exempt, municipi francès al departament de Cher (regió de Centre – Val de Loira)
 Germigny-sous-Coulombs, municipi francès al departament de Sena i Marne (regió d'Illa de França)
 Germigny-sur-Loire, municipi francès al departament de la Nièvre (regió de Borgonya)